Whitaker steht für:
 Whitaker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Whitaker House

Whitaker ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitaker (Arkansas)
 Whitaker (Illinois)
 Whitaker (Indiana)
 Whitaker (Kentucky)
 Whitaker (Mississippi)
 Whitaker (Oregon)
 Whitaker (Pennsylvania)
 Whitaker (Tennessee)

Siehe auch:
 Whittaker
 Whitacre